Las Flechas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Las Flechas, Chiapas, Chiapa de Corzo, 
 Las Flechas, Durango, San Dimas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar